
Мого́чино — село в Молчановском районе Томской области. Административный центр Могочинского сельского поселения.

История 
Первоначальное название — Могочинские юрты (основное население составляли селькупы). Датой основания принято считать 1726 год. Русское название из селькупского Магочэт. Значение слова магоч не установлено. В 1926 году деревня Могочина состояла из 199 хозяйств, основное население — русские. Центр Могочинского сельсовета Молчановского района Томского округа Сибирского края.

Официальный статус Могочина — село. C 1933 по 1992 г. оно имело статус рабочего поселка, т.к. с 1925 года действовал крупный лесозавод. Начало приватизации лесозавода 1993-1994 году совпало с истощением сырьевой базы на Чулыме. Новое руководство не смогло обеспечить лесозавод сырьем и надежными партнерами для продажи продукции, завод стал постепенно сворачивать деятельность, пока в 2002 году не исчез окончательно.

В 1989 году в Могочине был основан Свято-Никольский женский монастырь, тогда же в урочище Волок в нескольких километрах от Могочина возник Преображенский мужской монастырь. В 2020 году между монастырями обозначился конфликт - мужской монастырь на протяжении 25 лет не имел собственного храма и келий, а женский не имел земли для ведения подсобного хозяйства. Из-за этого мужчины-монахи жили в отдельном крыле женского монастыря, а хозяйство совместно вели на Волоке. После смерти основателя мужского монастыря и лидера всей православной общины Могочина отца Иоанна епархиальное духовенство обратило внимание на такое несоответствие уставу, новый настоятель мужского монастыря распорядился переселить всех монахов на Волок и не пускать сюда женщин, женскому монастырю выделили землю в границах Могочина.

Население

Русская православная церковь 
 Свято-Никольский монастырь

Известные жители и уроженцы 
 Омельчук, Анатолий Константинович — советский и российский писатель, журналист, краевед.
 Алифирова, Валентина Михайловна — доктор медицинских наук, профессор.

Примечания

Ссылки 
 Свято-Никольский монастырь

Населённые пункты Молчановского района
Бывшие посёлки городского типа Томской области
Населённые пункты на реке Обь